Gerris är ett släkte av insekter. Gerris ingår i familjen skräddare.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skräddare
Gerris